Серо Сан Антонио има више значења:

 Серо Сан Антонио (Тила), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Серо Сан Антонио (Санто Доминго де Морелос), насеље у савезној држави Оахака у Мексику